Кисла — название населённых пунктов в Оренбургской области.

 Кисла — разъезд, Яковлевский сельсовет Асекеевского района.
 Кисла — село, административный центр Кислинского сельсовета Асекеевского района.